Halvdanshaugen (Halvdan-Hügel) werden in Norwegen zwei Grabhügel von Halvdan Svarte (Halvdan der Schwarze) bezeichnet:

 Halvdanshaugen (Stein), Grabhügel in Stein gård in der Kommune Hole, Fylke Viken
 Halvdanshaugen (Tingelstad), Grabhügel in Tingelstad in der Kommune Gran, Fylke Innlandet